Le nom de Waddell est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Chrysogonus Waddell (1930-2008), moine et théologien américain ; 
 Cosslett Herbert Waddell (1858-1919), prêtre et botaniste irlandais ; 
 Dan Waddell (1972-), écrivain britannique, auteur de roman policier et de littérature d'enfance et de jeunesse.
 Don Waddell (1958-), ancien hockeyeur américain actuellement vice-président et directeur général des Thrashers d'Atlanta.
 Herbert Waddell (1902-1988), joueur de rugby à XV écossais.
 Justine Waddell (1976-), actrice britannique et Sud-Africaine.
 Laurence Waddell (1854-1938), explorateur, écrivain.
 Martin Waddell (1941-), auteur britannique de livres pour enfants.
 William Waddell (1921-1992), footballeur international écossais.

Waddell est aussi une ville du comté de Maricopa en Arizona (États-Unis). 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme